O Campeonato Soviético de Xadrez de 1933 foi a 8ª edição do Campeonato de Xadrez da União Soviética, realizado em Leningrado, entre 16 de agosto a 9 de setembro de 1933. A competição foi vencida por Mikhail Botvinnik, que se tornou bi-campeão.

Classificação e resultados 

Campeonatos soviéticos de xadrez
Competições de xadrez da União Soviética